Arques est un toponyme et un hydronyme qui fait notamment référence à :

Cours d'eau 

 Arques (fleuve), un fleuve côtier français qui coule dans la Seine-Maritime

Communes 
Différentes  communes françaises portent ce nom :
 Arques (Aude), dans le département de l'Aude
 Arques (Aveyron), dans le département de l'Aveyron
 Arques (Pas-de-Calais) dans le département du Pas-de-Calais
 Cristal d'Arques
 Canton d'Arques
 Comté d'Arques
 Arques-la-Bataille, dans le département de  la Seine-Maritime (dénommée simplement Arques jusqu'en 1882) et où passe le fleuve côtier Arques
 Château d'Arques-la-Bataille
 Bataille d'Arques

Voir aussi 

 Les Arques, commune française du département du Lot
 Arques Industries, société d'investissement dans des entreprises en transition

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France